Anatolij Aleksandrow  (1861-1930) – rosyjski dziennikarz i poeta
 Anatolij Aleksandrow (1888-1982) – radziecki i rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent
 Anatolij Aleksandrow (1903-1994) – radziecki fizyk i pedagog